BTX-Anschluss ist:
 ein Teilnehmeranschluss für den Bildschirmtext-Dienst (BTX) der Deutschen Bundespost
 eine 24-polige Steckverbindung, um ein Computer-Netzteil an eine Hauptplatine im BTX-Format anzuschließen